Fekete János
 Fekete János (1741–1803) császári és királyi kamarás, vezérőrnagy, költő
 Fekete János (1774–1831) tárnokmester
 Fekete János (1801–1873) teológiai doktor, apát-kanonok
 Fekete János (1807–?) honvéd alezredes
 Fekete János (1810–1892) kataszteri számtiszt
 Fekete János (1817–1877) megyei tiszteletbeli főjegyző, levéltáros, költő
 Fekete János (1885-1952) esperes-plébános, a romániai egyházüldözés vértanúja
 Fekete János (1918–2009) a Magyar Nemzeti Bank egykori elnökhelyettese
 Fekete János (1924–2008) helytörténész
 Fekete János (1928–2013) író
 Fekete János (1929–1999) kerámiaművész, szobrász

hasonló nevűek
 Ioan Fechete-Negruţiu (1817–1888) görögkatolikus kanonok

Jegyzetek